Зулумарт:

 Зулумарт — горный хребет в Таджикистане.
 Зулумарт — река в Таджикистане.